Ceret ist

 die katalanische Schreibweise für die südfranzösische Stadt Céret
 eine Schreibvariante der kosovarischen Gemeinde Qerret

Siehe auch:
 Cerete, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo in der italienischen Region Lombardei